Solin, een stad in Kroatië, hoofdstad van de Romeinse provincie Dalmatia, in het Nederlands Solin en in het Latijn Salona
 Amfissa, een plaats in de Griekse gemeente Delphi, dat de naam Salona droeg van de 13e eeuw tot 1833
 Heerlijkheid Salona, kruisvaardersstaat in Amfissa/Salona
 Titulair bisdom Salona, dat oorspronkelijk een rooms-katholiek bisdom was in de tijd van de kruisvaarders met zetel in Amfissa/Salona
 Salona (Wisconsin), een plaats in het Amerikaanse Door County, staat Wisconsin
 een ras in The Legend of Zelda, zie Lijst van rassen uit The Legend of Zelda#Subrosian